Egersunds SK is een voetbalclub uit Egersund, een stadje aan de zuidwestkust van Noorwegen en de hoofdplaats van de gemeente Eigersund in de provincie Rogaland. De club werd opgericht op 16 september 1919 en speelt haar wedstrijden in het Idrettsparken.

Eindklasseringen

Bekende (oud-)spelers
  Valon Berisha
  Veton Berisha
  Johan Lædre Bjørdal
  Kjell Iversen
  Bengt Sæternes
  Jan Kjell Skulstad
  Kai Ove Stokkeland
  Jørgen Tengesdal
  Zlatko Tripic

Externe link 
 Officiële website

Noorse voetbalclub
Eigersund